LPQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luang Prabang (Laos)